John Hervey kan syfta på bland andra:

* John Hervey, 1:e earl av Bristol (1665–1751), brittisk peer och politiker
 John Hervey, 2:e baron Hervey (1696–1743), brittisk peer och politiker
 John Hervey, 7:e markis av Bristol (1954–1999), brittisk peer
 John Hervey, lord Hervey (1757–1796), brittisk diplomat

Se även 
 John Harvey